Die United Airlines Tournament of Champions 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Orlando, Florida. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 23. bis 29. April 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Orlando